Misso (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Misso (plaats), een plaats in Estland, gemeente Rõuge